Atkinson är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Alia Atkinson (född 1988), jamaikansk simmare

Cam Atkinson, amerikansk ishockeyspelare
Chris Atkinson, australisk rallyförare

David Atkinson, brittisk politiker

Gemma Atkinson, brittisk skådespelare
George Francis Atkinson, amerikansk botanist och mykolog
Graeme Atkinson, brittisk journalist

Henry Avery Atkinson, amerikansk präst och författare

 James Atkinson (1929–2010), amerikansk bobåkare
John Atkinson Hobson, brittisk nationalekonom
Juliette Atkinson, amerikansk tennisspelare

Kate Atkinson, brittisk författare

La'Tangela Atkinson, amerikansk basketspelare

 Martin Atkinson (född 1971), engelsk fotbollsdomare

Nick Atkinson, svensk skådespelare

Peter Atkinson, brittisk politiker

Richard Atkinson, brittisk arkeolog och forntidshistoriker
Ron Atkinson, engelsk fotbollstränare
Rosalind Atkinson, nyzeeländsk skådespelare
Rowan Atkinson, brittisk skådespelare och komiker

 Sid Atkinson (1901–1977), sydafrikansk häcklöpare

William Stephen Atkinson, brittisk lepidopterist

Engelska efternamn
Sonnamn